Чемпионат Европы по борьбе 1931 года прошёл раздельно: в марте прошли соревнования по греко-римской борьбе в Праге (Чехословакия), а в октябре — соревнования по вольной борьбе в Будапеште (Венгрия).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1931